Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2000./01. je osmi put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Skupina Zapad

Skupina Istok

Završnica prvenstva 

ŽNK Osijek prvak Hrvatske za sezonu 2000./01.

Druga liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

2000-01
ž-p